Overall Equipment Effectiveness – efficacia generale di un impianto, indicatore e misura delle performance globali (incluso rendimento, qualità e disponibilità).
Office of the e-Envoy – ufficio di e-government britannico
Observatoire de l'Épargne Européenne – osservatorio del risparmio europeo, associazione di gruppi finanziari